Ambacht (handwerk)
Handwerken
Handarbeid